het door een sluis varen, zie: schutten (sluis)
het tegenhouden van water
de leden van een schutterij